Името Ягодово носят две български села:

 Ягодово (Област Монтана)
 Ягодово (Област Пловдив)